Maklen je lahko:
 Maklen (drevo)
 Maklen, Brod Moravice